Scheideweg steht für:

 eine Weggabelung, siehe Wegkreuzung
 Scheideweg (Hückeswagen), ein Ort und Stadtteil in Hückeswagen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Scheideweg (Radevormwald), eine Hofschaft in Radevormwald, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:

 Wegscheide